Patard steht für:

 Patard (Münze), Kleinmünze der Spanischen Niederlande (Belgien) im 16. und 17. Jahrhundert, französischsprachige Entsprechung des niederländischsprachigen Stuiver
 Antonio Patard (um 1550–nach 1605), italienischer Trompeter und Komponist